Уикочи има више значења:

 Уикочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикочи (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикочи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уикочи, Агвахе Верде (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику